Ицхаки (евр. «сын »):

 Ицхаки (982—1057/1058) — испанский придворный врач и грамматик.
 Ицхаки, Авраам (конец XVI века) — турецкий талмудист из Салоник.
 Ицхаки, Авраам бен-Давид (1661—1729) — палестинский раввин и антисаббатианец.
 Ицхаки, Ицхак (1902—1955) — израильский политик.
 Ицхаки, Соломон (1040—1105) — комментатор Талмуда и Танаха; духовный вождь еврейства Северной Франции.
 Ицхаки, Яаков (1846—1917) — раввин, ученый, религиозный сионист и основатель поселения Беэр-Яаков.
 Коген-Ицхаки, Авраам (ум.1864)— тунисский раввин.

Примечания